Palaeobolbomyia är ett släkte av tvåvingar. Palaeobolbomyia ingår i familjen snäppflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäppflugor
Palaeobolbomyia